Schwarzer Orden bezeichnet:

 die Benediktiner
 die Schutzstaffel der NSDAP
 davon abgeleitet eine Rechtsrock-Band aus Berlin, siehe Schwarzer Orden (Band)